Der Dreiband Grand Prix 1993/8 war das 50. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 2. bis zum 4. September 1993 in Spa statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als "IWAN SIMONIS GRAND PRIX 1993" ausgetragen.

Geschichte 
Durch die Eskalation der Differenzen zwischen der UMB/CEB mit der BWA starteten in Spa deutlich weniger Teilnehmer als gewohnt, da bei Teilnahme eine Sperre für internationale Turniere der UMB/CEB drohte.

Für den BWA-Weltcup 1993 qualifizierten sich diesmal der Niederländer Arie Weyenburg und der Japaner Ryūji Umeda.

Turniermodus 
Es wurden drei Qualifikationsrunden gespielt; in der dritten qualifizierten sich 16 Spieler für das Finalturnier. Ab dem Achtelfinale wurden drei Gewinnsätze, davor zwei Gewinnsätze gespielt. Das Finale und das Spiel um Platz drei wurden nicht ausgespielt.

3. Qualifikationsrunde

Hauptturnier 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1993/8
Karambolageveranstaltung 1993
Billardturnier in Spa (Belgien)